Słoweńska nazwa:
 Księstwa Styrii
 Styrii – krainy w Słowenii
 Styrii – kraju związkowego w Austrii

Zobacz też:
 Styria